Belhi peut faire référence à :
 Belhi, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Saptari ;
 Belhi, un comité de développement du Népal situé dans le district de Sarlahi ;
 Belhi, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Siraha.